Italienfeldzug oder Italienfront steht für:
 einen Teil der Italienischen Kriege 1524–1525, siehe Italienische Kriege
 Italienfeldzug Napoleons 1796–1797
 Italienfeldzüge Österreichs unter Radetzky 1848/49, siehe Erster Italienischer Unabhängigkeitskrieg
 Italienfeldzüge 1859 Österreichs und der Franzosen im Zweiten Italienischen Unabhängigkeitskrieg, siehe Sardinischer Krieg 
 Italienfeldzüge 1866 Österreichs und der Franzosen, siehe Dritter Italienischer Unabhängigkeitskrieg
 Gebirgskrieg 1915–1918, Front des Ersten Weltkriegs
 Italienfeldzug (Zweiter Weltkrieg) 1943–1945